Наводари има више значења:

 Наводари, насеље у округу Констанца у Румунији
 Наводари (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Наводари (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији